Gregorio García puede referirse a:
 Fray Gregorio García, cronista de Indias español;
 Gregorio García, militar mexicano;
 Gregorio García de la Cuesta, militar español;
 Gregorio García Lanza, revolucionario boliviano;
 Gregorio García Martínez, político español del siglo XIX;
 Gregorio García Tabernero, político español del siglo XIX;
 Gregorio García de Tagle, abogado y político argentino;
 Gregorio Delgado García, médico cubano.